Альберт Эльменрейх (1816—1905) — немецкий актёр, режиссёр, драматург и композитор. Член артистической династии Эльменрейх.

Биография 
Альберт Эльменрейх родился 10 февраля 1816 года в городе Карлсруэ, в семье Иоганна и Фредерики Эльменрейх.

Дочь — актриса Франциска Эльменрейх.

Как театральный актёр дебютировал в 1834 году в Альтенбурге. В 1836—1861 гг. играл в театре Иммермана в Дюссельдорфе.

Творчество

Роли в театре

Оперы и пьесы 
Альбертом Эльменрейхом были написаны оперы:
 «Гундель, или Оба императора» (1849)
 «Кузнец из Гретны» (1856)
 «Воскресший» (1858)

Альбертом Эльменрейхом были написаны комедийные пьесы:
 «Куропатка, или Я женюсь на моей жене» (1853)
 «Счастливый любовник» (1869)

Примечания

Ссылки